Rautio est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur suédois de hockey sur glace
 (née en 1964), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1889-1963), compositeur carélien-finlandais
 (née en 1957), skieur cross-country suédois
Markus Rautio (1891-1973), journaliste de radio finlandais
 (née en 1957), soprano russie
Paavo Rautio (1924-2005), chef d'orchestre et violoncelliste finlandais
Valdemar Rautio (1921-1973), athlète finlandais en triple saut

Homonymie de patronyme